Bünekau ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Georg Bünekau (1729–1805), deutscher Rechtshistoriker und Politiker
 Johann Nicolaus Bünekau (1764–1830), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker